Лозна () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Лозна () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Лозна.
 Лозна () — комуна в Румунії, у повіті Селаж.
 Лозна () — село в Румунії, у повіті Селаж. Адміністративний центр комуни Лозна.
 Лозна — село в Україні, Вінницька область.
 Лозна — річка в Україні, Луганська область.